Derek Foster peut faire référence à:

  , joueur de la ligue de rugby pour Castleford
  (1907-1980), joueur de cricket anglais
 Derek Foster (1937–2019), MP britannique